Bătălia din Champagne este numele mai multor bătălii purtate în regiunea Champagne din nordul Franței în timpul Primului Război Mondial:

 Prima bătălie din Champagne (20 decembrie 1914 – 17 martie 1915)
 A doua bătălie din Champagne (25 septembrie – 6 octombrie 1915)
 A treia bătălie din Champagne (17 – 20 aprilie 1917), denumită și Bătălia dealurilor (un atac de diversiune pentru cea de-a doua bătălie de pe Aisne).
 A patra bătălie din Champagne (15 iulie 1918), partea a celei de-a doua bătălii de pe Marna.

Vezi, de asemenea, și: Prima bătălie de pe Marna (5-12 septembrie 1914), purtată tot în regiunea Champagne.

Dezambiguizare